Leonia är ett släkte av violväxter. Leonia ingår i familjen violväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Violväxter
Leonia